Коневка — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Коневка — село в Шемонаихинском районе Восточно-Казахстанской области.

Россия 
 Коневка — деревня в Вожегодском районе Вологодской области.
 Коневка — деревня в Шангском сельском поселении Шарьинского района Костромской области.
 Коневка — деревня в Головинском сельском поселении Шарьинского района Костромской области.
 Коневка — деревня в Мценском районе Орловской области.
 Коневка — деревня в Орловском районе Орловской области.
 Коневка — деревня в Хотынецком районе Орловской области.
 Коневка — село в Петровском районе Саратовской области.
 Коневка — деревня в Ачитском городском округе Свердловской области.

См. также 
 Коневка — река в России, протекает в Саратовской области, Волгоградской области, приток Терсы.
 Каневка